Adoxotoma är ett släkte av spindlar. Adoxotoma ingår i familjen hoppspindlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppspindlar
Adoxotoma